СХУ

 Союз художников Украины
 Синдром хронической усталости